Аль-Фихрист ( — «каталог») — название нескольких произведений мусульманской литературы.
 Аль-Фихрист — библиография Ибн ан-Надима.
  — книга шейха ат-Туси.
  — книга ан-Наджаши.